Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti contro Mahesh Bhupathi e Mark Knowles.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno battuto in finale 7–5, 7–6(4), contro Arnaud Clément e Michaël Llodra.

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (primo turno)
 Martin Damm /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Paul Hanley /  Leander Paes (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (semifinali)
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (final)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (Champions)

 František Čermák /  Lukáš Dlouhý (terzo turno)
 Eric Butorac /  Kevin Ullyett (terzo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (terzo turno)
 Maks Mirny /  Jamie Murray (primo turno)
 Marcelo Melo /  André Sá (primo turno)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (terzo turno)
 Christopher Kas /  Rogier Wassen (terzo turno)
 Leoš Friedl /  David Škoch (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2008
ATP Tour 2008